Торилес има више значења:

 Торилес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Торилес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Торилес, Ромериљо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику